Als Großer Teich werden in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover folgende Gewässer benannt:

* Großer Döhrener Teich in Hannover-Döhren
 Großer Teich (Eilenriede) in Hannover in der Eilenriede
 Großer Hemminger Teich in Hannover nahe Hemmingen
 Großer Ricklinger Teich in Hannover-Ricklingen
 Großer Wülfeler und Detmarscher Teich, Baggersee im hannoverschen Stadtbezirk Döhren-Wülfel